Zschannewitz ist der Name zweier Orte in der sächsischen Stadt Mügeln:

 Zschannewitz (Ablaß), Ort in Ablaß (Mügeln), Ortsteil von Mügeln seit 2011 
 Zschannewitz (Mügeln), Ortsteil von Mügeln seit 1994